Districte de Barranco, districte de la Província de Lima, Perú
 Biografies:
 Carles Barranco (València, 1955 - 2002), cantant valencià
 Juan Antonio Barranco Gallardo (Santiago de Calatrava, Jaén, 1947), polític espanyol, alcalde de Madrid (1986 -89)
 María Barranco (Màlaga, 1961), actriu espanyola
 Susanna Barranco Iglesias, actriu, directora, productora i gestora cultural barcelonina
 Wendy Barranco (estat de Morelos, 1985), militar i pacifista estatunidenca d'origen mexicà